

Patronyme 

 Laurent Spanghero, joueur de rugby à XV au RC Narbonne et chef d'entreprise ;
 Walter Spanghero (1943-), frère du précédent, joueur emblématique de rugby à XV en équipe de France ;
 Jean-Marie Spanghero (1945-), frère des précédents, joueur de rugby à XV au RC Narbonne ;
 Claude Spanghero (1948), frère des précédents, joueur de rugby à XV au RC Narbonne, membre de l'équipe de France ;
 Gilbert Spanghero, frère des précédents, joueur de rugby à XV au RC Narbonne ;
 Guy Spanghero, frère des précédents, joueur de rugby à XV au RC Narbonne ;
 Nicolas Spanghero (1976-), fils de Guy, joueur de rugby à XV.

Entreprise 
 Spanghero, une entreprise française de conserverie et d'élaboration de produits alimentaires à base de viande, créée par les frères Spanghero.